Vultureni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vultureni (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Vultureni (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Vultureni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Vultureni (Brăila), Dorf im Kreis Brăila